Пол Стівен Томпсон ();  8 листопада 1957) — британський музикант, відомий своєю роботою з гуртом The Cure.

Дискографія 
The Cure
 The Top (1984)
 Concert: The Cure Live (1984)
 The Cure Live In Japan (1984) VHS
 The Head on the Door (1985)
 Standing on a Beach (1986)
 The Cure In Orange (1986), VHS
 Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)
 Disintegration (1989)
 Mixed Up (1990)
 Entreat (1991)
 Wish (1992)
 Paris (1993)
 Show (1993)
 Galore (1997)
 Greatest Hits (2001)
 Festival 2005 (2005), DVD
 4:13 Dream (2008)
Page and Plant

 No Quarter: Jimmy Page and Robert Plant Unledded (1994)
Роберт Плант
 Dreamland (2002)
Shelleyan Orphan
 Humroot (1992)
Babacar
 Babacar (1998)

Примітки

Посилання 
 Біографія Порла Томпсона
 Порл на Pictures of You

Британські гітаристи